Кудресо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 45 км на захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Кудресо, Брюнель i Маргон було об'єднано в новий муніципалітет Арсісс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 372,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кудресо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кудресо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар